Mészáros è un cognome ungherese, derivato dalla professione di macellaio.
Diána Mészáros – modella ungherese
Dömötör Mészáros – pallavolista ungherese
Erika Mészáros – ex canoista ungherese
Ervin Mészáros – schermidore ungherese
Ferenc Mészáros – allenatore di calcio ed ex calciatore ungherese
Gyula Mészáros – turcologo ungherese
István Mészáros – calciatore e allenatore di calcio ungherese
Karol Mészáros – calciatore slovacco
Lázár Mészáros – generale ungherese
Ľubomír Meszároš – calciatore slovacco
Márta Mészáros – regista ungherese
Michu Mészáros – attore ungherese
Norbert Mészáros – calciatore ungherese
Szabolcs Mészáros – astronomo ungherese